Münichreith heißen folgende geographische Objekte:

 Münichreith (Gemeinde Kottes-Purk), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kottes-Purk, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Münichreith (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Münichreith an der Thaya, Katastralgemeinde (Ortschaft Münchreith an der Thaya) von Karlstein an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch:  
 Münichreith-Laimbach (Gemeinde in Niederösterreich)
 Mönichsreith